Bandersnatch steht für:

 Figur aus dem Gedicht Jabberwocky von Lewis Carroll
 (9780) Bandersnatch, Asteroid
 Black Mirror: Bandersnatch, Film aus 2018